Премия Сомерсета Моэма () — английская литературная премия, присуждаемая ежегодно (в мае) объединением писателей «Society of Authors». Лауреатами премии могут стать молодые писатели в возрасте до 35 лет. Премия составляет 12 000 фунтов стерлингов.

Премия была впервые присуждена Сомерсетом Моэмом в 1947 году для финансирования поездки за границу ряда молодых писателей.

Лауреаты премии

Интересные факты 
 В истории премии были два случая, когда она доставалась отцу и сыну. В 1955 году награду выиграл Кингсли Эмис, а в 1974 году — его сын, Мартин. Аналогичная ситуация произошла с Найджелом Нилом (1950) и его сыном Мэтью (1988).

Ссылки 
 Society of Authors

М
Литературные премии Великобритании
Сомерсет Моэм
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту